Joe Brown (bergklimmer) (1930-2020), Engels bergklimmer;
Joe Brown (artiest) (1941), Engels gitarist, zanger en songwriter.